Словацька Екстраліга 2022—23 — 30-й розіграш чемпіонату Словацької Екстраліги.

Регулярний сезон

Плей-оф

Wild card раунд

Чвертьфінали

Посилання 
 Офіцйний сайт 
 Словацька Екстраліга на eliteprospects 
 Словацька Екстраліга на eurohockey.com 

Сезони Словацької Екстраліги
Словаччина
Словаччина
2022 у словацькому спорті
2023 у словацькому спорті